Saules kan avse följande platser:

Frankrike 
 Saules, Doubs – kommun i departementet Doubs
 Saules, Saône-et-Loire – kommun i departementet Saône-et-Loire

Schweiz 
 Saules, Bern – ort och kommun i Bern
 Saules, Neuchâtel – ort i kantonen Neuchâtel
 Fenin-Vilars-Saules – tidigare kommun i kantonen Neuchâtel